Archives 97/07 est le cinquième album du chanteur pop franco-britannique MeeK, sorti exclusivement en téléchargement digital en 2011 en France et dans le reste du monde.

Il s'agit d'une anthologie de 15 titres, maquettes et mixages tous totalement inédits enregistrés lors des séances en studio des 4 premiers albums de l'artiste entre 1997 et 2007, mais initialement écartés de leur album respectif. Tous les instruments et toutes les voix sont assurés par MeeK lui-même grâce à la technique de l'enregistrement en multipistes.

Morceaux 
 Rock angels
 La guerre est terminée
 Le paratonnerre
 Tout seul sur la Lune (version acoustique)
 Mébo et Gimini
 Marie-Jeanne a trop fumé
 Big fish (big boat) (version acoustique)
 Bijou
 Bocal à requins
 Coup de cric (version rejetée)
 Psychotique (version rejetée)
 Gare-toi dans l'église !
 Once or twice
 Tulipe, tulipe (version rejetée)
 Les vestiges du Caire (version a cappella)

Toutes les chansons de l'album sont écrites par MeeK.

Album musical sorti en 2011
Album de Meek